Ribeira de Ana Loura — ribeira do Alentejo
 São Bento de Ana Loura — freguesia do concelho de Estremoz banhada por essa ribeira
 São Domingos de Ana Loura — freguesia do concelho de Estremoz banhada por essa ribeira

Desambiguações de topônimos